Горбачёвка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горбачёвка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Горбачёвка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горбачёвка — посёлок в Петровском районе Тамбовской области, в 1998 г. включена в состав села Петровское.
 Горбачёвка — деревня в Плавском районе Тульской области.